FSC kan syfta på: 

 FSC – ett certifieringssystem, se Forest Stewardship Council
 FSC – ett tidigare försvarsmaktsgemensamt centrum, se Försvarsmaktens sjukvårdscentrum
 FSC – porrindustrins branschorganisation i USA, se Free Speech Coalition